Џует има више значења:
 Џует (Тексас)
 Џует (Илиноис)
 Џует (Охајо)